Косачёв (Косачёва) — русская фамилия. Известные носители:

Косачёв 
 Косачёв, Александр Игнатьевич (1936—2014) — советский и российский кинорежиссёр и кинодраматург.
 Косачёв, Василий Семёнович (1936—2017) — советский и российский нефтяник, лауреат Государственной премии СССР (1985).
 Косачёв, Виктор Вячеславович (род. 1991) — российский футболист.
 Косачёв, Владимир Павлович (1906—1975) — Герой Советского Союза.
 Косачев, Константин Иосифович (род. 1962) — российский государственный деятель, дипломат.
 Косачёв, Кузьма Максимович (1928—1982) — бригадир колхоза «Россия» Змеиногорского района Алтайского края, Герой Социалистического Труда.
 Косачёв, Сергей Иванович (1960—1996) — Герой Российской Федерации.



См. также 
 Косачево — название ряда населённых пунктов.